

Населені пункти та їхні частини
 Мендзилесь — село в гміні Дзежґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Мендзилесь — село в гміні Посвентне Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Мендзилесь — село в гміні Медзна Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Мендзилесь — осада в гміні Тучна Більського повіту Люблінського воєводства
 Межилісся (Мендзилесь) — село в гміні Тучна Більського повіту Люблінського воєводства

Примітки